Фриде () — фамилия.

Известные носители:
 
 Фриде, Алексей Яковлевич (1838—1896) — русский генерал-лейтенант, участник Туркестанских походов, Ярославский губернатор.
 
 Фриде, Карл Иванович фон — Георгиевский кавалер; полковник; № 6455; 5 декабря 1841.
 Фриде, Нина Александровна (настоящее имя Антонина; 1859—1942) — российская оперная певица, вокальный педагог.
 Фриде, Оскар (1881—1943) — американский перетягиватель каната.

См. также 
 Фридман